Церква Святої Варвари — християнський храм, названий на честь святої Варвари.

За країною

Церква Святої Варвари — Відень.

Собор Святої Варвари — Вітебськ.

Собор Святої Варвари

Церква Святої Варвари — Бернбах.

 Українська Православна Церква: Парафія Святої Великомучениці Варвари - Ауґсбурґ, Баварія

Церква Святої Варвари — Валбжих.
 Церква Святої Варвари — Краків.
 Церква Святої Варвари — Хожув.
 Церква Святої Варвари — Ченстохова.

Церква Святої Варвари —  Бердичів (РКЦ).
 Церква Святої Варвари — Київ.
 Церква Святої Варвари — Лебедин (УПЦ МП).
 Церква Святої Варвари — Острів'я (УПЦ МП).
 Каплиця Святої Варвари — Донецьк (УПЦ МП).

Церква Святої Варвари — Кутна Гора.